Вильфранш — коммуна во Франции, департамент Жер
 Вильфранш — коммуна во Франции, департамент Йонна

Составные названия 
 Вильфранш-д’Альбижуа
 Вильфранш-д’Альбижуа (кантон)
 Вильфранш-д’Алье
 Вильфранш-де-Лонша
 Вильфранш-де-Лораге
 Вильфранш-де-Лораге (кантон)
 Вильфранш-де-Пана
 Вильфранш-де-Руэрг
 Вильфранш-де-Руэрг (кантон)
 Вильфранш-де-Руэрг (округ)
 Вильфранш-сюр-Мер
 Вильфранш-сюр-Мер (кантон)
 Вильфранш-сюр-Сон
 Вильфранш-сюр-Сон (округ)
 Лабастид-Вильфранш
 Сент-Илер-де-Вильфранш
 Сент-Илер-де-Вильфранш (кантон)

См. также 
 Вильфранк
 Виллафранка
 Вильяфранка (значения)